Plusieurs villes ou communes possèdent une rue de la Constitution :

Belgique 
 Rue de la Constitution à Bruxelles

France 
 Rue de la Constitution à Avranches
 Rue de la Constitution à Cusset
 Rue de la Constitution à Nantes
 Rue de la Constitution à Périgueux

Constitution